Simandre-sur-Suran é uma comuna francesa na região administrativa de Auvérnia-Ródano-Alpes, no departamento de Ain.

Demografia 
Em 2006 Simandre-sur-Suran apresentava uma população de 652 habitantes, distribuídos por 330 lares.

Ligações externas 
 
 
 
 
 

Comunas de Ain